DIVA '83
Diva (Annie Lennox), album van Annie Lennox
Diva (Beyoncé)
Diva (Dana International), het lied waarmee Israël in 1998 het Eurovisiesongfestival won
Diva (film), een Franse film uit 1981
Diva (Glee), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Glee
DIVA (museum), Antwerps zilver- en diamantmuseum
diva (ster)
Diva (tijdschrift), een lesbisch tijdschrift (1982-1986)
Diva (Engels tijdschrift), een Engelstalig tijdschrift voor lesbische en biseksuele vrouwen
DIVA (voetbal), Dames In Voetbal Actie, Surinaamse voetbalclub